Sammisoq bezeichnet:
 Sammisoq, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sammisoq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sammisoq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sammisoq (Bucht, Kujataa), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sammisoq (Bucht, Tasiusaq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sammisoq (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Sammisoq (Fjord, Ammassivik), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sammisoq (Fjord, Kangerlussuatsiaq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sammisoq (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sammisoq (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sammisoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sammisoq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland